Killer è un termine di lingua inglese, traducibile come assassino in lingua italiana. È riconosciuto soprattutto nei gruppi mafiosi detti cosche e può inoltre riferirsi a:

Cinema 
 Killer – film del 1992 diretto da Fazıl
 Killer – film del 1994 diretto da Mark Malone
 Killer - diario di un assassino – film del 1995 diretto da Tim Metcalfe

Geografia 
 Killer – quartiere di Burladingen (Germania)

Musica 
 Killer – gruppo musicale heavy metal belga
 Killer – gruppo musicale rock finlandese
 Killer – gruppo musicale hard rock svizzero
 Killer – album di Alice Cooper del 1971
 Killer – album di Tech N9ne del 2008
 Killer – singolo dei Kiss del 1982, estratto dall'album Creatures of the Night
 Killer – singolo di Pat Travers del 1984, estratto dall'album Hot Shot
 Killer – singolo di Adamski e Seal del 1990
 Killer – singolo di ATB del 1999
 Killer – singolo di Baby K in duetto con Tiziano Ferro del 2013
 O’Killer singolo di Gianni Vezzosi del 2007
KiIler - Remix – singolo di Eminem del 2021.

Altro 
 Sicario – l'esecutore materiale di un omicidio
 Killer – gioco di ruolo dal vivo
 Killer – personaggio del manga One Piece

Pagine correlate 
Killers
The Killer

Altri progetti